Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2001 був другим турніром Великого шолома 2001 року і відбувся всоте. Він відбувся на Stade Roland Garros у Парижі (Франція) наприкінці травня - на початку червня 2001 року.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (3-тє коло)
 Кімберлі По-Мессерлі /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
n/a
 Елс Калленс /  Меган Шонессі (3-тє коло)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (2-ге коло)
 Ніколь Арендт /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова /  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Анке Губер /  Барбара Шетт (чвертьфінал)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (1-ше коло)
 Лізель Губер /  Лаура Монтальво (2-ге коло)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (1-ше коло)
 Дженніфер Капріаті /  Ай Суґіяма (3-тє коло)
 Ніколь Пратт /  Патрісія Тарабіні (3-тє коло)
 Єлена Докич /  Кончіта Мартінес (фінал)
 Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw 

Жінки, парний розряд
French Open, жінки, парний розряд
2001 у жіночому тенісі
2001 у французькому спорті